Karl Škoda ist der Name folgender Personen:

* Karl Škoda (1872–1930), österreichischer Veterinär und Hochschulrektor
 Karl von Škoda (1878–1929), tschechisch-österreichischer Ingenieur und Industrieller
 Schreibweise für Carl Skoda (1884–1918), österreichischer Hofschauspieler